Бухарская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Бухарская волость (Тарский уезд) — в составе Тобольской губернии, Тарский уезд
 Бухарская волость (Тобольский уезд) — в составе Тобольской губернии, Тобольский уезд
 Бухарская волость (Тюменский уезд) — в составе Тобольской губернии, Тюменский уезд